Le qualificazioni del singolare  dell'Hypo Group Tennis International 2008 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Hypo Group Tennis International  2008 prevedevano 31 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Simone Vagnozzi (Qualificato)
 Francesco Piccari (secondo turno)
 Jan Hájek (Qualificato)
 Marko Tkalec (primo turno)

 Andrea Arnaboldi (ultimo turno)
 Grega Žemlja (ultimo turno)
 Thomas Fabbiano (ultimo turno)
 Vjekoslav Skenderovic (primo turno)

Qualificati 

 Simone Vagnozzi
 Michał Przysiężny

 Jan Hájek
 Blaž Kavčič

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Hypo Group Tennis International 2008
ATP Tour 2008